Amphinome är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Breuguière 1789. Amphinome ingår i familjen Amphinomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Amphinome